Sitnik peut désigner :

Patronymie
 Xenia Sitnik est une chanteuse biélorusse

Toponymie
en Pologne
 Sitnik est un village du powiat de Biała Podlaska de la voïvodie de Lublin
en 
 Sitnik est un village dans la municipalité de Konjic